Хака́ — село в районе имени Лазо Хабаровского края.

Входит в Кондратьевское сельское поселение.

География 
Село Хака стоит примерно в 4 км от левого берега реки Хор, рядом проходит автотрасса «Уссури» и Транссиб. Расстояние до пос. Хор (на север) около 5 км.

История 
Образовано село в 1908 году.

Название селу дал карьер по добыче гравия, образованный в 1936 году и принадлежащий Хорскому сельскому совету. Орфоэпическое произношение аббревиатуры ХК, образованной из начальных букв словосочетания "Хорский карьер", укоренилось среди жителей. Село стало носить название Хака.

В архивных документах сороковых годов прошлого века существуют записи: о населенном пункте разъезда Хака (1.01.1943 года) и карьере Хака ДВЖД (1.01.1947 года), который просуществовал до 1968 года.

В 1968 году по неизвестным причинам был исключен из состава Кондратьевского сельского поселения как фактически не существующий. И в справочниках "Административно-территориальное деление Хабаровского края", изданных в 1974, 1978 и 1987 годах, такой населенный пункт уже не значился. Село же существовало и существует до сих пор.

27 октября 2008 года село Хака получило официальный статус села.

Население 

в 2008 году, в селе проживало 196 человек, из них 36 детей (18,4%)

Экономика 
 В 1936 году на территории села был образован карьер по добыче гравия, он принадлежал Хорскому сельсовету.
 Жители работают на железной дороге.

Инфраструктура 
В селе работает один магазин продуктов.

Имеется 1 библиотека.

ФАП (фельдшерско-акушерский пункт - закрыт.

Ссылки 
 , ИА REGNUM

Примечания 

Населённые пункты района имени Лазо Хабаровского края
Появились в 1908 году в России
1908 год в Хабаровском крае